Ил може бити:
 
 Ил (син Троса)
 Ил (син Мермера)